Hamilton College steht für folgende Einrichtungen:

in den Vereinigten Staaten:
 Hamilton College (Iowa), Hochschule in Cedar Rapids, Iowa
 Hamilton College (Kentucky), Hochschule in Lexington, Kentucky
 Hamilton College (New York), Hochschule in Clinton (Oneida County, New York)

im Vereinigten Königreich:
 Hamilton College (Schottland), Hochschule in Hamilton, South Lanarkshire

in Australien:
 Hamilton and Alexandra College, Internat in Hamilton, Victoria

in Kanada:
 Royal Hamilton College of Music, Musikhochschule in Hamilton, Ontario

in Neuseeland:
 Hamilton Boys’ High School, Schule in Hamilton